T-Serie steht für:

 Canon-T-Serie, Serie von Spiegelreflexkameras von Canon
 Chevrolet-T-Serie, Pick-up-Modell der Marke Chevrolet, siehe Chevrolet LUV
 Ford-T-Serie, Kleintransportermodell der Marke Ford
 Mazda-T-Serie, Pritschenwagenmodell der Marke Mazda, siehe Mazda Mazdago

T-Series steht für:
 T-Series (Musiklabel), indisches Musiklabel 
 Alvis T-Series 21, Automodelle der Marke Alvis
 Bentley T-Series, Automodelle der Marke Bentley